Первая Федеральная Лига Югославии 1985/1986 () — 57-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1985/1986
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1985 году
Спорт в Югославии в 1986 году